Соревнования по боксу в весовой категории до 75 килограмм среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 5 по 9 августа. Приняли участие 12 спортсменок из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир16Пропуски
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score05=24
|RD1-team06= |RD1-score06=17
|RD1-team11= |RD1-score11=14
|RD1-team12= |RD1-score14=14
|RD2-team01=|RD2-score01=12
|RD2-team02=|RD2-score04=18
|RD2-team05=|RD2-score05=14
|RD2-team06=|RD2-score08=18
|RD3-team01=|RD3-score01=15
|RD3-team02=|RD3-score04=12
|RD4-team01=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012